Дневник Слабака
 «Дневник слабака» — серия комик-романов писателя Джеффа Кинни.
 «Дневник слабака» — первая книга из серии комик-романов.
 «Дневник слабака» — экранизация первой книги из серии писателя Джеффа Кинни «Дневник слабака».
 «Дневник слабака 2: Правила Родрика» — экранизация второй книги из серии писателя Джеффа Кинни «Дневник слабака».
 «Дневник слабака 3: Собачьи дни» — экранизация третьей и четвёртой книги из серии писателя Джеффа Кинни «Дневник слабака».
 «Дневник слабака 4: Долгое путешествие» — экранизация девятой книги из серии писателя Джеффа Кинни «Дневник слабака».
 «Дневник слабака» — мультфильм, являющийся перезагрузкой экранизаций книг писателя Джеффа Кинни «Дневник слабака».